Çolak ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Çolak bedeutet „Person mit verkrüppeltem Arm oder verkrüppelter Hand“.

Namensträger 
 Adnan Çolak (* 1967), türkischer Serienmörder
 Burak Çolak (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Emre Çolak (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Eren Çolak (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Halil Çolak (* 1988), türkischer Fußballspieler

 Nuri Çolak (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Salih Zeki Çolak (* 1954), türkischer General
 Sülmez Çolak (* 1975), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdBB
 Tanju Çolak (* 1963), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname